Kaciaryna Iwanawna Rudakowa (biał. Кацярына Ивановна Рудакова, ros. Екатерина Ивановна Рудакова, Jekatierina Iwanowna Rudakowa; ur. 23 stycznia 1984 w Nowopołocku) – białoruska biegaczka narciarska, zawodniczka klubu SK FPB Witebsk.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Kaciaryna Rudakowa pojawiła się 17 listopada 2002 roku podczas zawodów FIS Race w Kirowsku, gdzie zajęła 24. miejsce w biegu na 5 km techniką klasyczną. W 2003 roku wzięła udział w mistrzostwach świata juniorów w Sollefteå, gdzie była między innymi ósma w biegu na 15 km stylem dowolnym. Cztery lata później wystartowała na mistrzostwach świata młodzieżowców w Tarvisio, gdzie zarówno w biegu na 10 km stylem dowolnym jak i biegu łączonym na 15 km zajęła 21. miejsce. W Pucharze Świata zadebiutowała 30 grudnia 2005 roku w Novym Měscie, zajmując 51. miejsce w sprincie stylem dowolnym. Pierwsze punkty zdobyła ponad siedem lat później w Val di Fiemme, gdzie zajęła siedemnaste miejsce w biegu na 9 km stylem dowolnym. Nigdy nie stanęła na podium zawodów pucharowych. W klasyfikacji generalnej najlepszy wynik osiągnęła w sezonie 2012/2013, który ukończyła na 93. pozycji. W 2006 roku wystartowała na igrzyskach olimpijskich w Turynie, jednak indywidualnie ani razu nie znalazła się w czołowej trzydziestce. Na rozgrywanych cztery lata później igrzyskach w Vancouver była między innymi trzynasta w sprincie drużynowym oraz dziesiąta w sztafecie. Dwukrotnie brała udział w mistrzostwach świata, najlepsze rezultaty osiągnęła podczas MŚ w Val di Fiemme w 2013 roku, gdzie była siedemnasta w sprincie drużynowym, a rywalizację na dystansie 10 km stylem dowolnym ukończyła na 28. pozycji

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2005/2006: - 
 sezon 2008/2009: - 
 sezon 2009/2010: - 
 sezon 2010/2011: - 
 sezon 2012/2013: 93.

Miejsca na podium 
Rudakowa nie stała na podium zawodów PŚ.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2014/2015

FIS Marathon Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2012/2013: 15.
 sezon 2013/2014: 19.
 sezon 2014/2015: 6.

Miejsca na podium

Linki zewnętrzne

Przypisy 

Białoruscy biegacze narciarscy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Urodzeni w 1984
Białoruscy olimpijczycy